Ancud se poate referi la

 Ancud, Chile - un oraș din Chile
 Golful Ancud - un golf de pe litoralul chilian
 Dieceza Ancud - dieceză catolică din Chile